Lisia Góra ist der Name folgender Orte in Polen:

 Lisia Góra (Powiat Tarnowski), Dorf und Landgemeinde in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Lisia Góra (Dygowo), deutsch Fuchsberg, Wohnplatz in der Woiwodschaft Westpommern
 Lisia Góra (Główczyce), Ort in der Gmina Główczyce, Powiat Słupski, Woiwodschaft Pommern
 Lisia Góra (Somonino), Ort in Somonino, Powiat Kartuski, Woiwodschaft Pommern

Siehe auch:
 Liščí hora (Riesengebirge) (poln. Lisia Góra), Berg im Riesengebirge